David Raúl Villalba Candía – calciatore paraguaiano, nato nel 1982
Claudio Vargas Villalba – calciatore paraguaiano, nato nel 1985